Il doppio del torneo di tennis Liege Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan Carlos Báguena e Eduardo Masso che hanno battuto in finale Daniel Fiala e Robert Novotny 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Mihnea Năstase /  Chris Wilkinson (primo turno)
 Xavier Daufresne /  Dick Norman (primo turno)

 Jonas Björkman /  Jon Ireland (primo turno)
 Filip Dewulf /  Tom Vanhoudt (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Liege Challenger 1992